Die Citi Open 2014 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2014 in Washington D.C. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 26. Juli bis zum 3. August 2014 statt.

Turniersiegerin im Vorjahr im Einzel war Magdaléna Rybáriková, die ihren Titel mit einem Finalsieg gegen Andrea Petković verteidigte. Im Doppel hatten sich im Jahr zuvor Shūko Aoyama und Wera Duschewina durchgesetzt; Aoyama bildete diesmal mit der Kanadierin Gabriela Dabrowski eine erfolgreiche Paarung.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Citi Open 2014 fand vom 26. bis 27. Juli 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld im Einzelwettbewerb.

Die folgenden Spielerinnen hatten sich in der Qualifikation durchgesetzt:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in Washington, D.C.